Гринько́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гринько, Александр Бонифатьевич (1919—2013) — украинский и советский актёр.
 Гринько, Анатолий Николаевич (1945—2004) — советский футболист.
 Гринько, Григорий Фёдорович (1890—1938) — революционер, советский государственный деятель, нарком финансов СССР.
 
 Гринько, Игорь Константинович (1946—2014) — советский и российский тренер по академической гребле.
 
 Гринько, Фёдор Митрофанович (1896—1966) — организатор колхозного производства в СССР, Герой Социалистического Труда.